Николай Родзянко:
 Родзянко, Николай Васильевич (1817—1871) — Томский губернатор (1867—1871).
 Родзянко, Николай Владимирович (1852—1918) — генерал от кавалерии, военный губернатор Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска.